Karpau ist der deutsche Name von ostpreußischen Orten, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Karpau, Kreis Wehlau, seit 1946: Jarki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Karpau, Kreis Johannisburg: erloschenes Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Klein Karpau (bis 1938: Klein Karpowen), Kreis Gerdauen, seit 1945: Malzewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Karpauen (bis 1938: Groß Karpowen), Kreis Darkehmen/Angerapp, seit 1946: Nekrassowo (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland